Коммунистическая партия Арцаха (арм. Արցախի կոմունիստական ​​կուսակցություն) —коммунистическая политическая партия в Республике Арцах.

История 
Партия не получила ни одного места в Национальном собрании после выборов в июне 2005 года, выборов в мае 2010 года и выборов в мае 2015 года. Пост председателя партии с 2014 года занимал Грант Артемович Мелкумян (кандидат в президенты Нагорного Карабаха на выборах в 1996 и 2007 годах).

Примечания 

Политические партии Нагорно-Карабахской Республики